Liste Swadesh de 207 mots en français et en hébreu.

Présentation

Liste 

 La liste de mots qui précède est donnée en hébreu moderne. La prononciation retenue est celle de l'hébreu israélien standard dont voici quelques caractéristiques remarquables pouvant aider à des études de linguistique comparative :
 Alef א, originellement occlusive glottale sourde [ʔ], est muet, devenu un simple support de voyelle
 Ayin ע, originellement fricative pharyngale voisée [ʕ], ne subsiste plus en tant que tel que dans la prononciation séfarade. Dans les faits il se prononce comme un simple coup de glotte [ʔ] voire pas du tout
 Khet ח originellement fricative pharyngale sourde [ħ], se prononce majoritairement comme le khaf כ fricative vélaire sourde [x]
 Qof ק, originellement un [k] emphatique, se prononce comme kaf כ [k]
 Tet ט, originellement un [t] emphatique, se prononce comme tav ת [t]
 Tsadi צ, sans doute un [s] emphatique à l'origine, se prononce comme [t͡s]
 Resh ר est majoritairement prononcé comme une consonne fricative uvulaire voisée [ʁ] (comme en français). Elle peut également se prononcer comme une consonne battue alvéolaire voisée [ɾ] (roulé une fois comme en espagnol), ce qui est sans doute plus proche de la prononciation originelle.

 Dans la liste qui précède les verbes sont donnés à l'infinitif construit (consonne -ל vocalisée, suivie de la racine du verbe, dûment vocalisée elle aussi). C'est cet infinitif construit qui est utilisé en hébreu moderne dans des situations en tout point semblables à ce que l'on trouve, par exemple, en français ou en anglais. Sa construction en ל + racine rappelle l'infinitif anglais en to + verbe nu. Pour des études de linguistique comparative portant sur des verbes, il faudra donc retirer le ל de l'infinitif, et ne garder que la racine du verbe (le plus souvent trois consonnes parfois altérées).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hébreu
 Grammaire hébraïque

Liens externes 
  Liste swadeh - article de WP en hébreu
  Wiktionnaire : Liste Swadesh

Hebreu
Langue hébraïque